Hügi ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Hügi (1930–1995), Schweizer Fußballspieler
 Jürg Hügi (1944–2009), Schweizer Komiker